Sveriges standardiseringsråd, SSR, var tidigare huvudorgan för svensk standardiseringsverksamhet. SSR är sedan 2012 upplöst och ersatt av Sveriges Standardiseringsförbund.

Externa länkar
Sveriges Standardiseringsförbunds webbplats

Standarder och konventioner